Первый мировой рекорд в беге на 200 метров среди женщин был зафиксирован Международной федерацией женского спорта (Fédération Sportive Féminine Internationale, FSFI) в 1922 году. В 1936 году FSFI вошла в состав ИААФ. До 1951 года ИААФ не различала рекорды, установленные на дорожках с виражом и на прямых дорожках. После 1976 года все рекорды, установленные на прямых дорожках, были аннулированы.

В странах с английской системой мер вместо 200-метровой дистанции спортсмены часто выступали на дистанции 220 ярдов (201,17 м). Лишний метр дистанции ухудшал результат примерно на 0,1 секунды, поэтому если результат на 220 ярдов превышал или повторял мировой рекорд для дистанции 200 метров, он засчитывался как рекорд или повторение рекорда для 200-метровой дистанции. В таблице такие результаты помечены буквой «y».

Некоторые мировые рекорды по различным причинам не были ратифицированы ИААФ. Ратифицированные и не ратифицированные рекорды обозначаются в таблице цветом:

На 20 сентября 2012 года ИААФ (и до неё FSFI) ратифицировали 26 мировых рекорда в этой дисциплине.

Ручной секундомер (1922—1976) 
До 1 января 1975 года официальные мировые рекорды в лёгкой атлетике фиксировались ручным секундомером, хотя ещё с 1930-х годов на соревнованиях эпизодически применялся автоматический хронометраж. В приведённой ниже таблице альтернативное время по электронному секундомеру (если оно есть) показано в колонке примечаний. К концу 1960-х годов ручной секундомер уже становится анахронизмом. На всех крупных соревнованиях применяется электронный секундомер (сначала параллельно с ручным хронометрированием, а потом без него). Показания ручного и электронного секундомеров очень часто различались (разница достигала 0,3 с), причём ручной секундомер, как правило, показывал лучший результат. Поэтому достаточно остро стояла проблема сравнимости результатов. Когда результат с точностью до десятых долей секунды получался не ручным секундомером, а округлением показаний электронного секундомера, от показаний электронного секундомера отнимали небольшую величину (0,05-0,24 с), хотя и не всегда были последовательны в этом.

Электронный секундомер (с 1975 года) 
Уже в 1920-е годы ручной секундомер, измерявший время с точностью до 0,1 с не удовлетворял требованиям объективного судейства в соревнованиях на коротких дистанциях. Поскольку улучшить мировой рекорд на 0,1 с было чрезвычайно сложно, десятки спортсменов официально показывали одно и то же время и являлись соавторами мировых рекордов. Кроме того, на процесс измерения времени оказывал влияние «человеческий фактор», например, время реакции хронометриста. В результате к концу 1960-х годов ручной секундомер стал повсеместно вытесняться автоматическим электронным. Но поскольку результаты всё ещё фиксировались с точностью до 0,1 с, а чётких правил округления не существовало, возникали различные казусы. Например, в 1972 году при установлении Ренатой Штехер мирового рекорда 22,4 с, электронный секундомер зафиксировал 22,40 с. В следующем году она же улучшила мировой рекорд на 0,3 с (22,1 с), хотя электронный секундомер зафиксировал результат всего на 0,02 с лучше (22,38 с).

Только с 1 января 1975 года была официально введена регистрация мировых рекордов по электронному секундомеру для дистанций менее 400 метров. В качестве первого «электронного» рекорда был взят показанный в 1974 году Иреной Шевиньской результат 22,21 с. Задним числом в таблицу были включены некоторые результаты, начиная с 1952 года, для которых были известны показания электронного секундомера.

Примечания

См. также 
 Хронология мировых рекордов в беге на 200 метров (мужчины)

Ссылки 
 Лёгкая атлетика России
 Лёгкая атлетика

Бег 00200 ж
Бег на 200 метров